reset – twardy restart
 Reset – zespół muzyczny
 Reset – czasopismo
 Reset – film
 Reset – album Porty
 Reset – album Atari Teenage Riot
 Reset – album De Mono